Ригсдалер:
 Датский ригсдалер
 Ригсбанкдалер — разновидность датского ригсдалера
 Гренландский ригсдалер
 Вест-индский ригсдалер — ригсдалер Датской Вест-Индии
 

Рейхсталер
Далер